Passiv steht für:

 eine grammatische Form von Verben, siehe:
 Aktiv und Passiv im Deutschen
 Passiv in der italienischen Sprache
 Passiv in der spanischen Sprache

 passiv, eine sexuelle Spielart, siehe Bottom
 passiv, eine Spielweise beim Pokern, siehe Liste von Pokerbegriffen #P

Siehe auch:

 Passiva (Bilanz)
 Passivierung (Oberflächentechnik)